Девятко — украинская фамилия. Известные носители:

 Девятко, Александр Данилович (1908—1941) — капитан-лейтенант Черноморского флота ВМФ СССР, погибший на «Щ-211».
 Девятко, Василий Николаевич (род. 1944) — министр здравоохранения Республики Казахстан с апреля 1992 года по октябрь 1997 года.
 Девятко, Владимир Григорьевич (1931—1993) — бригадир забойщиков шахты Норильского горнометаллургического комбината, бригадир ГРОЗ шахты «Распадская», Герой Социалистического Труда.